Michael Korrel (* 27. února 1994 Vianen, Nizozemsko) je nizozemský zápasník – judista.

Sportovní kariéra 
S judem začínal v 5 letech v rodném Vianenu na předměstí Utrechtu. V nizozemské seniorské reprezentaci se pohybuje od roku 2015 s přestupem do polotěžké váhy. Připravuje se v Utrechtu pod vedením Benita Maije. V roce 2016 se kvalifikoval na olympijské hry v Riu, ale nominaci prohrál se zkušenějším Henkem Grolem.

Vítězství 
 2015 - 2x světový pohár (Sofia, Glasgow)
 2016 - 1x světový pohár (Budpešť)
 2017 - 1x světový pohár (Baku)

Výsledky

Odkazy

Reference 

 Osobní webstránka

Související články 
 Sport v Nizozemsku

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Michaela Korrela na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Michaela Korrela na Judobase.org

Nizozemští judisté
Narození v roce 1994
Narození 27. února
Žijící lidé
Muži